Mesquitela peut désigner :
au Portugal :
Mesquitela, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Mesquitela, paroisse civile de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Mesquitela, paroisse civile de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre.